Als Senat Tschentscher werden die Landesregierungen Hamburgs unter Peter Tschentscher bezeichnet:

 Senat Tschentscher I – 28. März 2018 bis 10. Juni 2020
 Senat Tschentscher II – seit 10. Juni 2020